Huangtian kan syfta på följande platser:

Kina 

1. Huangtian (köpinghuvudort), köpinghuvudort i Fujian, 
2. Huangtian (köping), köping i Huangtian, 
3. Huangtian (sockenhuvudort i Kina, Anhui Sheng, lat 29,72, long 118,64), sockenhuvudort i Anhui, 
4. Huangtian (köpinghuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 27,77, long 118,93), köpinghuvudort i Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar